Krzemień ist ein polnischer Orts-, See- und Bergname:

Orte:
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Krzemień (Zgierz)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Krzemień (Karniewo)
 Krzemień (Stromiec)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Krzemień (Dobrzany) (Kremmin, Kreis Saatzig/Pommern)

Seen:
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Jezioro Krzemień (Kremminer See)
 Jezioro Krzemień (Borne Sulinowo)

Berg:
 in den Bieszczady
 Krzemień (Bieszczady)
 King George Island
 Krzemień (King George Island)

Krzemien ist der Familienname von:
 Ulrich Krzemien (1940–1965), Todesopfer an der Berliner Mauer